William Nicholson kan syfta på:

* William Nicholson (1754–1815), engelsk fysiker och kemist
 William Nicholson (1872–1949), brittisk målare och grafiker
 William Nicholson (född 1948), brittisk filmmanusförfattare